Soltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Soltepec, Puebla, 
 Soltepec (kommun), Puebla, 
 Soltepec, Veracruz, Chicontepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar